Amerikai Egyesült Államok
 Robinette (Nyugat-Virginia)
 Robinette (Oregon)